Drugpa of Drukpa, Bhutanezen, inwoners van Bhutan
 Drugpa of Drukpa, feitelijk Dzongkha, de taal in Bhutan
 Drugpa of Drukpa, voluit drugpa kagyü, een tak van de kagyu-traditie binnen het Tibetaans boeddhisme
 Drugpa Künleg, een Bhutaans lama en personage in als gekke yogi in de Tibetaanse literatuur

Zie ook 
Druk tsendhen, het volkslied van Bhutan
druk desi, geestelijk leiderslinie in Bhutan
Druk (draak), een draak uit de Bhutaanse mythologie
Druk Air, de luchtvaartmaatschappij van Bhutan
Druk Star FC, een voetbalclub uit Thimphu, Bhutan.
Druk Pol FC, een voetbalclub uit Thimphu, Bhutan.